Wailaki może oznaczać:
 
 USS "Wailaki" (YTB-706) – duży holownik portowy zaproponowany US Navy, ale nigdy nie zbudowany. Jego budowa została przerwana w 1945.

en:Wailaki